Technisch secundair onderwijs, een onderwijsvorm in Vlaanderen;
The Sims Online, een massively multiplayer online game;
Time Sharing Option op mainframes;
Trans-Siberian Orchestra, een Amerikaans progressieverockorkest;
Tussenschoolse opvang, een synoniem voor overblijven;
Transmission System Operator, een beheerder van een elektriciteitsnetwerk;
The Settlers Online, een online game.